Lézignan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lézignan-la-Cèbe, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Lézignan-Corbières, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Lézignan, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,